Турре́т () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Рокбрюн-сюр-Аржан.

Площадь коммуны — 33,99 км², население — 2551 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 2823 человека (2012), плотность населения — 83,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 2784 человека, а в 2012 году — 2823 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1673 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1136 были экономически активными, 537 — неактивными (показатель активности 67,9 %, в 1999 году — 66,0 %). Из 1136 активных трудоспособных жителей работали 1036 человек (555 мужчин и 481 женщина), 100 числились безработными (45 мужчин и 55 женщин). Среди 537 трудоспособных неактивных граждан 132 были учениками либо студентами, 214 — пенсионерами, а ещё 191 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1160 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2795,5 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 464 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Туррет